Серге́й Исто́мин:
 Истомин, Сергей — российский музыкант.
 Истомин, Сергей Петрович (род. 1986) — казахстанский тяжелоатлет.
 Истомин, Сергей Евгеньевич (1961—2018) — российский паралимпиец-тяжелоатлет.